Кони в яблоках:
 Кони в яблоках — лошади, у которых отметины по бокам более светлые, чем фон.
 «Кони в яблоках» — песня Виктора Салтыкова и группы «Электроклуб».

Примечания